Schmidbach und Schmidbächle sind Gewässernamen:

 Schmidbach (Bottwar), rechter Zufluss der Bottwar bei Oberstenfeld, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Schmidbach (Mank) rechter Zufluss der Mank bei Busendorf, Stadt Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Schmidbach (Zeilbach), rechter Zufluss des Zeilbachs (zur  Feistritz, zur Lafnitz) bei Stubenberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

 Schmidbächle, rechter Zufluss der Wieslauf in Rudersberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg. Siehe Wieslauf#Zuflüsse

Siehe auch:
 Schmiedbach
 Schmiedebach
 Schmitzbach